Джейсон Вільям Арнотт (; 11 жовтня 1974, м. Коллінгвуд, Канада) — канадський хокеїст, центральний нападник.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

Виступав за «Ошава Дженералс» (ОХЛ), «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Джерсі Девілс», «Даллас Старс», «Нашвілл Предаторс», «Вашингтон Кепіталс», «Сент-Луїс Блюз».

В чемпіонатах НХЛ — 1244 матчі (417+521), у турнірах Кубка Стенлі — 122 матчі (32+41).

У складі національної збірної Канади учасник чемпіонату світу 1994 (8 матчів, 0+6).

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу — 1994.
 Володар Кубка Стенлі — 2000.
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 1997, 2008.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»